Petiville ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Petiville (Calvados)
 Petiville (Seine-Maritime)